Deo – nome d'arte di Ferjalla Rizkalla, cantante e compositore brasiliano.

Codici 
 DEO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dearborn Hyatt Hlpt (Stati Uniti)